Pump It Up est un jeu vidéo
 Pump It Up est une série télévisée qui parle de danse, de la vie de deux adolescentes (rocky et La Rousse).
 Pump It Up est une chanson d'Elvis Costello de 1978.
 Pump It Up! est une chanson de Danzel de 2004.